Il singolare del torneo di tennis Jerusalem Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gilad Bloom che ha battuto in finale Shahar Perkiss 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Gilad Bloom (Campione)
 Bart Wuyts (secondo turno)
 Byron Talbot (primo turno)
 David Engel (semifinali)

 Nicholas Fulwood (secondo turno)
 Johan Vekemans (primo turno)
 Assente
 Peter Palandjian (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 1989